Fieseler Fi 156, militair vliegtuig uit 1936, bijgenaamd Storch
 Fall Storch, Duitse onderwaterzetting van Midden-Nederland in de Tweede Wereldoorlog

Personen 
 Beatrix von Storch (1971), Duits politica
 Carl Storch (1868–1955), Oostenrijks illustrator
 Heinrich Friedrich von Storch (1766–1835), Duits-Russisch econoom
 Larry Storch (1923–2022), Amerikaans acteur en komiek
 Scott Storch (1973), Amerikaans muziekproducent

Zie ook 

 Storck (doorverwijspagina)
 Stork (doorverwijspagina)